

Patronyme 

 Javier Baraja Vegas (1980-), est un footballeur espagnol.
 Rubén Baraja Vegas (1975-), est un footballeur espagnol.

Nom commun 
 Jeu de cartes espagnol

Paronyme 
 Robert Barraja (1956-), est un footballeur français.
Patronyme hispanique